Кіркулешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Єпурешть.
 Кіркулешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Белчешть.